Fungomyza är ett släkte av tvåvingar. Fungomyza ingår i familjen sumpflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sumpflugor
Fungomyza